Дедхорс:

 Дедхорс — немуниципальная территория в округе Норт-Слоуп, Аляска, США
 Дедхорс — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Дедхорс